Pseudohelicomyces är ett släkte av svampar. Pseudohelicomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudohelicomyces